św. Salwiusz (zm. przed 430) – afrykański męczennik
 św. Salwiusz (zm. 584 lub 586) – biskup Albi
 św. Salwiusz (zm. ok. 615) – biskup Amiens

Zobacz też: Błogosławiony Salwiusz